Bm:

 .bm — национальный домен верхнего уровня для Бермудских островов.
 Bm — аккорд си-бемоль минор или си минор.
 BM - концертное агентство Booking Machine.